Otoczka biaława (łac. tunica albuginea), torebka biaława – otoczka każdego ciała jamistego prącia, ma grubość w stanie spoczynku prącia – 2 mm, a w stanie erekcji prącia – 0,5 mm.

Anatomia kręgowców
Prącie